

Codici 
 how – codice ISO 639-3 della lingua honi

Geografia 
 How  – città della Contea di Oconto, Wisconsin

Altri progetti